Аньибиле́кру, также Агнебиле́кру () — город на востоке Кот-д’Ивуара, на территории области Муайен-Комоэ. Административный центр .

Географическое положение 
Город находится в северо-восточной части области, вблизи границы с Ганой, на расстоянии приблизительно 225 километров к востоку-северо-востоку (ENE) от столицы страны Ямусукро. Абсолютная высота — 230 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи 1988 года численность населения города составляла 24 413 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший  расположен в городе Абенгуру.

Города-партнёры 
  Лафайетт (США)
  Ле-Канне (Франция)

Примечания 

Города Кот-д’Ивуара